AYR peut faire référence à :
  ;
 , un feuilleton mexicain pour enfants.

 Ayr, une ville au sud-ouest de l'Écosse ;
 Ayr, une rivière qui traverse la ville ;
 Point of Ayr, le point le plus au nord du Pays de Galles ;
 Ayr Mountains, l'appellation anglaise du Massif de l'Aïr, au Niger ;
 Ayr, une localité, siège du comté de Burdekin dans le Queensland, en Australie ;
 Ayr, un village au Canada ;
 Ayr, une localité du comté de Cass dans le Dakota du Nord.